Зим — многозначный термин.
 Зим, Феликс (1821—1911) — французский живописец, представитель «Барбизонской школы»
 ЗИМ — зимний марафон — соревнования
 зим. — зимовье
 зим. — зимник

См. также 
 ЗиМ
 Зима — время года